Ве́рхня База́рна ву́лиця — назва кількох вулиць у місті Жмеринка Вінницької області.

Список 
 Верхня Базарна вулиця — вулиця у Центрі міста.

 Верхня Базарна вулиця — колишня назва вулиці Космонавтів у Великій Жмеринці.

Вулиці